

Letteratura
 Cherubini – libro di Jovanotti

Persone
 Bruno Cherubini (1897-1947) - paroliere  italiano
 Bixio Cherubini (1899-1987) – paroliere italiano
 Carlo Cherubini – artista italiano
 Carlo Cherubini – cestista
 Carlo Cherubini – calciatore italiano
 Chiara Cherubini – conduttrice storica di Radio 105
 Francesco Cherubini (1585-1656) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Cherubini (1789-1851) – lessicografo, autore della prima raccolta di opere milanese, e di un dizionario milanese-italiano
 Gianluca Cherubini (1974-) – ex calciatore italiano
 Giovanni Cherubini (1805-1882) – architetto italiano, in campo civile e religioso
 Lorenzo Cherubini – cantautore italiano, meglio conosciuto col nome d'arte di Jovanotti
 Luigi Cherubini (1760-1842) – compositore italiano di scuola francese
 Massimo Cherubini (Firenze, 1945-) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Religione
Cherubini – tipo di angeli

Pagine correlate 
 Cherubino (disambigua)